Semovente da 47/32 — итальянская самоходная артиллерийская установка (САУ) времён Второй мировой войны, класса противотанковых САУ, лёгкая по массе.

История 
САУ Semovente da 47/32 создана в 1941 году на базе лёгкого танка L6/40 и первоначально предназначалась для его огневой поддержки, первый предсерийный прототип был построен в мае 1941 года, в период до мая 1943 года выпущено 282 САУ, однако выпуск продолжался и в последующее время. Самоходка имела бронированную рубку без крыши, на лобовом броневом листе устанавливалось 47-мм орудие аналогичное тому, что устанавливалось на танках М13/40 и M14/41. Позади рубки находился моторный отсек со всё тем же что и у танка L6/40 4-цилиндровым карбюраторным двигателем мощностью 70 л. с.

В итальянской армии САУ поступала в отдельные противотанковые дивизионы.

Боевое применение 
Первые самоходки этого типа поступили в войска находящиеся в Северной Африке в августе 1942 года. 19 единиц были отправлены в это же время на Восточный фронт в 13-ю группу штурмовых орудий «Саvalleggeri Di Alessandria» двухэскадронного состава. И в Африке и в СССР все эти машины были потеряны или брошены. Лишь самоходки оказавшиеся в танковой дивизии «Чентауро» относительно успешно использовались в Ливии в качестве истребителей танков. Остальные машины остались в Италии и летом 1943 года применялись для отражения высадки союзников на Сицилии, в результате чего многие из них были потеряны. После капитуляции Италии перед антигитлеровской коалицией в сентябре 1943 года в распоряжение немцев попало все итальянское вооружение и имущество, в том числе 78 Semovente L40 da 47/32 различных модификаций.

После выхода Италии из войны, по немецкому заказу было выпущено еще 120 машин:

САУ поступала на вооружение немецких войск в Италии, однако из-за особенностей рельефа местности самоходную артиллерийскую установку часто использовали в качестве командно-штабной машины. Уцелевшие самоходки были конфискованы немецкой армией и использовались как в ней, так и в нескольких подразделениях Итальянской социальной республики. Также часть машин была передана немцами хорватским усташам и в словенскому домобранству.

Semovente 47/32 были, безусловно, нужным видом бронетехники, они были способны дополнять огневую мощь, однако, к моменту поступления в войска устарели и прежде всего по эффективности вооружения. К середине 1942 года на вооружение британцев в Африке всё больше становилось серьёзно бронированных танков вроде М3 «Ли» и М4 «Шерман», чью броню толщиной от 50 до 100 мм 47-мм орудие было почти не в состоянии пробить. Вместе с тем, сама Semovente 47/32 была очень уязвима имея всего 30-мм броню лба корпуса, 15-мм бок корпуса и отсутствие крыши. У итальянских танкистов самоходка получила горестное название «самоходный гроб».

Модификации 
 Semovente da 47/32 — базовая модификация САУ.
 Semovente da 47/32 (Commando plotone) — машина для командиров взводов, отличалась установкой радиостанции Marelli RF1CA за счёт сокращения боекомплекта.
 Semovente da 47/32 (Commando per Reparti Semoventi) — машина для командиров батальонов и дивизионов, с двумя радиостанциями (одной Marelli RF1CA и одной Marelli RF2CA). Вооружение машины составляют 8-мм пулемёт Breda 38 и личное оружие экипажа (пушка заменена на макет пушечного ствола).
 Semovente da 47/32 (trattore cingolato) — транспортёр боеприпасов для САУ Semovente da 90/53. Отличался от базового варианта отсутствием пушки, установкой 8-мм пулемёта Breda 38 на штыревой установке и стеллажа для перевозки 24-26 артиллерийских снарядов.

Состояла на вооружении 
 
  — после выхода Италии из войны в сентябре 1943 года, в распоряжение немецких войск (разоруживших капитулировавшие итальянские части) поступило 78 САУ этого типа, 16 из них в дальнейшем использовались в немецкой армии под наименованием Sturmgeschütz L6 mit 47/32 770(i), а остальные передали хорватской армии
  Независимое государство Хорватия — 62 САУ этого типа были переданы немцами хорватской армии
  Болгария — в начале 1945 года командование 3-го Украинского фронта передало на вооружение болгарской армии две трофейных САУ da 47/32 итальянского производства

Литература 
 Коломиец М., Мощанский И. Бронетанковая техника Франции и Италии 1939—1945. — М.: Бронеколлекция, № 4, 1998.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Противотанковые САУ
Самоходная артиллерия Италии периода Второй мировой войны
Самоходная артиллерия по алфавиту
Военная продукция Ansaldo
Военная продукция Fiat